Lukaku ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Lukaku (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Roger Lukaku (* 1966), belgisch-kongolesischer Fußballspieler
 Romelu Lukaku (* 1993), belgischer Fußballspieler